Ринкон дел Наранхо има више значења:

 Ринкон дел Наранхо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ринкон дел Наранхо, Ла Кабесера (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику